Republika Południowej Afryki od pierwszych demokratycznych wyborów, mających miejsce w kwietniu 1994, podzielona jest na 9 prowincji.

Dane dla roku 2005 podane są w przybliżeniu, dane z 2001 i 2011 pochodzą zaś ze spisów powszechnych.

Przypisy